Cripplegate

 ein ehemaliges Londoner Stadttor, siehe Cripplegate (Stadttor)
 danach benannt eine Kirche, siehe St Giles Without Cripplegate
 danach benannt ein Gebäude, siehe Cripplegate Institute